Die USS Kingfisher (MHC-56) ist ein Schiff der United States Navy der Osprey-Klasse. Das Schiff wurde am 12. Februar 1993 auf Kiel gelegt und am 26. Oktober 1996 in Dienst gestellt. Seit dem 1. Juli 1997 gehörte das Schiff zur Naval Reserve Force und wurde für das Training von Reservisten verwendet. Am 1. Dezember 2007 wurde das Schiff als eines der vier letzten seiner Klasse außer Dienst gestellt. Im September 2010 genehmigte der Senat den Verkauf der Kingfisher zusammen mit der Cormorant an die indische Marine.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Eintrag im Naval Vessel Register

Osprey-Klasse (1991)